Nick Santino – attore statunitense
Nick Santino – musicista statunitense